Ånholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ånholmen (vid Dalsbruk, Kimitoön), Åboland, 
 Ånholmen (vid Bergön, Kimitoön), Åboland,  (9 ha)
 Ånholmen (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,  (2 ha)
 Ånholmen (vid Emsalö, Borgå), Nyland,  (3 ha)
 Ånholmen (vid Pellinge, Borgå), Nyland,  (2 ha)

Se även
Ånholm
Ånholmarna
Ådholmen